Еренщайн (Ehrenstein) може да се отнася за:

 Илюзия на Еренщайн
 Валтер Еренщайн (Walter Ehrenstein)

Фамилни имена